Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 2005, facente parte dell'ATP Tour 2005, ha avuto come vincitori Leoš Friedl e Andrei Pavel che hanno battuto in finale Christophe Rochus e Olivier Rochus 6-2, 6(5)-7, 6-0.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (primo turno)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Fernando González /  Nicolás Massú (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  Andrei Pavel (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2005